Johannßen ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Johannßen (* 1953), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Otterndorf (2011–2016)
 Peter Johannßen (1858–1941), deutscher Agrarwissenschaftler, Lehrbeauftragter, Landesökonomierat und Landwirtschaftskammerdirektor